Ю́жная Сиби́рь — часть Сибири, выделяемая по различным основаниям.

1. По физико-географическим условиям Южная Сибирь, это:

 горная страна, протянувшаяся с запада на восток от Западно-Сибирской до Зейско-Буреинской равнины более чем на 3000 км. Ширина её от 200 до 800 км. Южную границу региона проводят по государственной границе России с Казахстаном, Монголией и Китаем.
 Южно-Сибирская физико-географическая область — территория между средним течением реки Чулым на западе, Бирюсинским плато на востоке и Западным и Восточным Саяном на юге.
 Южно-Сибирская горная агроландшафтная (физико-географическая) область (страна).

2. По рельефу это горная местность с чередованием хребтов и межгорных котловин.
 Равнины: Витимское плоскогорье
 Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет

3. По тектоническому и геологическому строению, горы Южной Сибири — это возрождённые горы. Территория отличается высокой сейсмичностью.

4. По историко-этнографическому принципу — историко-культурная область в Северной Азии, у коренного населения которой в силу общности исторических судеб, социально-экономического развития и взаимного влияния сложились сходные культурно-бытовые особенности.

Рельеф 
Рельеф Южной Сибири делится на:

 альпийский высокогорный рельеф;
 среднегорный рельеф;
 низкогорный рельеф;
 древние поверхности выравнивания;
 межгорные котловины.

Климат 
Климат Южной Сибири резко континентальный.

Зима холодная, средняя температура января колеблется от −15° C до −30° C.

Лето тёплое, средняя температура июля — от +10° C до +25° C.

Объём выпадающих осадков уменьшается с запада на восток, и с юга на север — от 100 мм до 800 мм.

Тип рельефа — геосинклиналь.

Фауна

Горные виды 
 Млекопитающие: около 120 видов.
 Птицы: более 400 видов.

Степные виды 
 Млекопитающие: антилопа-дзерен, заяц-толай, тушканчик-прыгун, забайкальский сурок, даурский суслик, монгольская полёвка, хорёк, горностай, волк, лисица, кот-манул, солонгой, красный волк.
 Птицы: красная утка, горный гусь, журавль-красавка, монгольский жаворонок, каменный воробей, монгольский вьюрок.

Горно-таёжные виды 
 Млекопитающие: олень-марал, кабарга, лось, горный козёл, бурундук, землеройка, полёвка, белка, пищуха-сеноставка, медведь, рысь, росомаха, соболь, ласка, горностай, хорёк.
 Птицы: глухарь, тетерев, встречаются рябчик, дятел, дрозд, кедровка.

Высокогорные виды 
 Млекопитающие: встречаются косуля, горный козёл, архар, кабарга, марал, сурки и пищухи, а в горной тундре — стада диких северных оленей.
 Птицы: куропатка, алтайский улар, альпийская и красноклювая галка.

Промысловые животные 
 колонок;
 горностай;
 лисица;
 сурок;
 глухарь;
 рябчик;
 куропатка.

Акклиматизировавшиеся виды 
 дальневосточный олень;
 енотовидная собака.

Внутренние воды 
 Реки: Енисей, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка, Томь, Ангара.
 Озёра: Байкал, Телецкое.
 Водохранилища: Братское, Красноярское, Саяно-Шушенское, Иркутское.

Природные зоны 
Наиболее типичными являются горно-таёжные, лиственничные и темнохвойные леса (около 3/4 всей территории), выше 2000—2500 метров — горные тундры. На склонах южной экспозиции и в котловинах развита степная растительность. Животный мир сочетает в себе элементы фауны таёжной Сибири и полупустынь Центральной Азии.

Ресурсы 
На территории Южной Сибири имеются: медь, цинк, свинец, золото, серебро, олово, ртуть, вольфрам, молибден, драгоценные и полудрагоценные камни и минералы, железные руды, слюды, графит, асбест, бронза.

Реже встречаются марганец, титан, бурый уголь, каменный уголь (Кузнецкий угольный бассейн).

Население 
Юг Сибири один из самых многонациональных регионов России. Большинство народов относится к тюркской группе (хакасы, алтайцы, тувинцы, шорцы, тофалары). К монгольской группе относятся буряты.

См. также 
 Южно-Сибирские горы

Примечания

Ссылки 
 Михайлов Н. И. Горы Южной Сибири. — М., 1961.
 Горы Южной Сибири // Гвоздецкий Н. А., Михайлов Н. И. Физическая география СССР. — М.: Мысль, 1978.

Регионы Сибири